Osoby

 Miley Stewart – fikcyjna postać serialu Hannah Montana
 Miley Cyrus – aktorka i piosenkarka znana pod pseudonimem artystycznym Hannah Montana

Produkty medialne

 Hannah Montana – serial telewizyjny
 Hannah Montana – filmowa adaptacja serialu
 Hannah Montana Soundtrack – pierwszy album Miley Cyrus
 Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus – drugi album Miley Cyrus
 Hannah Montana 2: Rock Star Edition – trzeci album Miley Cyrus
 Hannah Montana 2: Non-Stop Dance Party – czwarty album Miley Cyrus
 Hannah Montana 3 – szósty album Miley Cyrus
 Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert – film dokumentalny z koncertu Miley Cyrus
 Hannah Montana: Hits Remixed
 Hannah Montana – gra wideo